Maurer Motorsport, svájci autóversenyző csapat
 Maurer Motorsport, német F2 autókat gyártó cég